Loos puede referirse a:

 Christine Lechner, arquitecta austríaca
 Horst Lechner, arquitecto austríaco
 Norbert Lechner, Doctorado en Ciencias Políticas alemán-chileno
 Wolfgang Lechner (1953), periodista austriaco

Autores de nombres científicos 
Lechner - A.A.van Pelt Lechner
B.E.Lechner - Bernardo Ernesto Lechner fl. 2000
P.Lechner - Peter Lechner fl. 1998